

Geografia 
 Heilly – comune francese nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Anne de Pisseleu d'Heilly – favorita del re di Francia Francesco I
 Robert d'Heilly – canottiere francese